Joseph Tkach est un nom pouvant désigner:

 (1927-1995), évangéliste américain
 (né en 1951), évangéliste américain

Voir aussi

Tkach, Joseph